Teddy bear (un ours en peluche en anglais) peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe de musique suédois ;
 , premier groupe de Phil Spector.

Chanson 

 , chanson d'Elvis Presley présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;

Cinéma 

 , film américain de Wallace McCutcheon et Edwin S. Porter sorti en 1907 ;

 , titre anglais de L'Ours (Miś), film polonais de Stanisław Bareja sorti en 1980 ;
 , titre anglais de , film tchèque de Jan Hřebejk sorti en 2007 ;
 , titre anglais de , film danois de Mads Matthiesen sorti en 2012.

Autres 

 , série de bande dessinée française de science-fiction de Gess éditée entre 1992 et 1995 ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , surnom donné de son vivant au vingt-sixième président des États-Unis, Theodore Roosevelt, Jr.,  en poste à la Maison-Blanche de 1901 à 1909.
 teddy bear day : la fète des ours en peluche, le , aux États-Unis.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre